Edwardsiella dixonii är en havsanemonart som först beskrevs av Oscar Henrik Carlgren 1921.  Edwardsiella dixonii ingår i släktet Edwardsiella och familjen Edwardsiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
dixonii